La liste des footballeurs internationaux russes comprend tous les joueurs de football en équipe de Russie A. Seules les sélections avec l'équipe de Russie sont comptées ici, même si des joueurs ont pu disputer des rencontres avec l'équipe d'Union soviétique ou l'équipe de la Communauté des États indépendants.

Liste 

Liste mise à jour après le match Saint-Marin-Russie du .

Références

Lien externe 
  Russia international caps | European football sur eu-football.info

Voir aussi 
 Liste des footballeurs internationaux de l'Empire russe
 Liste des footballeurs internationaux soviétiques
 Liste des footballeurs internationaux de la Communauté des États indépendants

Russie
Liste